Niemcy:
 Gallus – dzielnica Frankfurtu nad Menem

Osoby:
 Cestius Gallus – namiestnik Syrii
 Konstancjusz Gallus (ur. 325, zm. 354) – cezar Wschodu
 Korneliusz Gallus – poeta
 Gaius Aelius Gallus – rzymski żołnierz
 Gall Anonim (Gallus Anonymus) – pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich
 Jacobus Gallus – słoweński kompozytor
 Józef Gallus (ur. 1860, zm. 1945) – pisarz ludowy, działacz kulturalny, folklorysta
 Lucjusz Cossonius Gallus – rzymski polityk
 Lucjusz Kaniniusz Gallus – rzymski polityk
 Piotr Paweł Gallus – polski pilot
 Trebonian Gallus – cesarz rzymski

Inne:
 Gallus – rodzaj ptaków z rodziny kurowatych;
 Gallus – synonim rodzaju ryb Alectis
 Gallus – historyczny gwiazdozbiór

Zobacz też:
 Rimae Sulpicius Gallus